Beton est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Beton est un prénom masculin désuet.

Beton est aussi un patronyme.

 Élisabeth Beton-Delègue (née en 1955), diplomate française, ambassadrice de France au Chili, au Mexique, en Haïti, puis près le Saint-Siège.

Saint(s) chrétien(s) 
 Betton de Sens († 918), ou Beton ou Béton, moine bénédictin de Sainte-Colombe de Saint-Denis-lès-Sens, puis évêque d'Auxerre ; fêté le 24 février.

Références

Voir aussi